

Cinema
 Beulah – film del 1915 diretto da Bertram Bracken.

Televisione
 Beulah – serie tv americana (1950-1952) con Ethel Waters, Louise Beavers, Hattie McDaniel

Geografia
Regno Unito
 Beulah – villaggio della contea di Ceredigion, nel Galles
 Beulah – villaggio della contea di Powys, nel Galles

Stati Uniti d'America
 Beulah – città della Contea di Mercer, Dakota del Nord
 Beulah – comunità non incorporata della contea di Pueblo, Colorado
 Beulah – capoluogo della Contea di Benzie, Michigan
 Beulah – città della Contea di Bolivar, Mississippi

Musica
 Beulah – gruppo musicale indie rock statunitense.

Onomastica
 Beulah – nome proprio di persona femminile.